L'édition 2011 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
Blessé au genou, le numéro deux mondial Novak Djokovic déclare forfait pour le tournoi monégasque à cause d'une blessure au genou. C'est un mini coup d'arrêt pour le Serbe, qui effectue un formidable début de saison : 26 victoires en autant de matchs.

Pendant le tournoi 
L'Espagnol Fernando Verdasco, tête de série  et finaliste sortant, s'incline dès son entrée en lice face à son compatriote Tommy Robredo. À cause de cette défaite, le Madrilène sort du top 10 le lundi suivant.

Jürgen Melzer enregistre, en quart de finale, sa  contre Roger Federer. L'Autrichien restait sur trois défaites face au Suisse.

David Ferrer se qualifie en finale du tournoi pour la première fois de sa carrière en s'imposant contre Jürgen Melzer en demi-finale. 

La demi-finale opposant Rafael Nadal à Andy Murray dure 3 heures. L'Espagnol y perd son  dans le tournoi depuis la finale de 2009 contre Novak Djokovic.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale David Ferrer. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  (consécutive) à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Juan Ignacio Chela et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la  à Monte-Carlo, après 2007.

Records 
Rafael Nadal devient le  à remporter 7 fois consécutivement le même tournoi dans l'ère Open.

Il améliore son propre record de titres en ATP Masters 1000 avec 19 trophées et laisse ainsi Andre Agassi et Roger Federer à 2 longueurs derrière lui.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Sport à Monaco en 2011
Tennis masculin en 2011
Tennis en avril 2011